Plusieurs communes françaises possèdent une rue des Jacobins : elle fait généralement référence à la présence d'un couvent de frères prêcheurs ou dominicains, désignés en France comme les « Jacobins » à partir du .

Rue des Jacobins à Angers ;
 Rue des Jacobins à Amiens ;
 Rue des Jacobins à Bayonne ;
 Rue des Jacobins à Blois ;
 Rue des Jacobins à Clermont-Ferrand ;
 Rue des Jacobins au Mans ;
 Rue des Jacobins à Millau ;
 Rue des Jacobins à Narbonne ;
 Rue des Jacobins à Nevers ;
 Rue des Jacobins-Réformés, ancien nom de la rue des Saints-Pères à Paris ;
 Rue des Jacobins à Reims ;
 Rue des Jacobins à Rodez ;
 Rue des Jacobins à Toulouse ;
 Rue des Jacobins à Tours.

Voir aussi 
 
 
 

Jacobins rue